Алексей Иванович Сорокин:
 Сорокин, Алексей Иванович (1922—2020) — адмирал флота, депутат Верховного Совета СССР.
 Сорокин, Алексей Иванович (1909—1984) — директор двух НПЗ, лауреат Сталинской премии.